A Copa Brasil de 2014, também conhecida como Copa Votorantim de 2014, foi a décima nona edição deste evento esportivo, um torneio nacional de categoria de base organizada pela Prefeitura de Votorantim.

Realizada entre 15 e 26 de janeiro, a edição teve como campeão o São Paulo, que conquistou o título pela quarta vez ao vencer a decisão contra o Corinthians nas penalidades.

Formato e participantes
O torneio foi disuptado em um sistema misto. Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos. Depois de três rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo se classificaram para as quartas de final. A partir desta, o formato do torneio mudou para jogos eliminatórios, com os vencedores avançando até a final.

Primeira fase
Nesta edição, a primeira fase foi disputada entre 16 e 19 de janeiro. Ao término, os seguintes clubes se classificaram para as quartas de final: Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Figueirense, Internacional, Santos e São Paulo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais
No dia 21 de janeiro, Corinthians e São Paulo venceram Internacional e Botafogo, respectivamente, nos jogos que abriram as quartas de final. No dia seguinte, Atlético Mineiro e Figueirense ficaram com as últimas vagas. Os clubes paulistas  avançaram para a decisão, vencida nas penalidades pelo São Paulo.

Referências

Gerais
 

Copa Votorantim
Futebol de 2014 em São Paulo